George Glyn, 1. baron Wolverton
 George Glyn, 2. baron Wolverton